O Canberra Challenger é um torneio tênis, que faz parte da série ATP Challenger Tour, realizado desde 2016, realizado em piso duro, em Camberra, Austrália.

Edições

Simples

Duplas

Ligações externas 
 Site Oficial

Torneios de tênis na Austrália
ATP Challenger Tour